Nossa Senhora do Monte steht für:

 Nossa Senhora do Monte (Funchal), Wallfahrtskirche in Monte, Funchal
 Nossa Senhora do Monte (Brava), Dorf auf Brava, Kap Verde
 Anta Nossa Senhora do Monte, archäologischer Fundplatz in Portugal